Сурдешти има више значења:

 Сурдешти (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Сурдешти (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији